Richard Long kan syfta på bland andra:

 Richard Long (1927–1974), amerikansk skådespelare
 Richard Long (född 1945), engelsk konstnär
 Richard Long, 3:e viscount Long (1892–1967), brittisk politiker
 Richard Long, 4:e viscount Long (född 1929), brittisk politiker